Pseudopterogorgia anceps är en korallart. Pseudopterogorgia anceps ingår i släktet Pseudopterogorgia och familjen Gorgoniidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
anceps